Jean-Jacques Daigneault (né le  à Montréal, Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 

En 1984 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en  du .

Il a représenté le Canada au cours des Jeux olympiques d'hiver de 1984.

Statistiques

En club 

|-
| 1981-1982 || Voisins de Laval || LHJMQ ||64 ||4 ||25 ||29 ||41 ||18 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 1982-1983 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ ||70 ||26 ||58 ||84 ||58 ||15 ||4 ||11 ||15 ||35
|-
| 1983-1984 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ ||10 ||2 ||11 ||13 ||6 ||14 ||3 ||13 ||16 ||30
|-
| 1983-1984 || Équipe du Canada|| Intl ||62 ||6 ||15 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 || Canucks de Vancouver ||LNH ||67 ||4 ||23 ||27 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 || Canucks de Vancouver ||LNH ||64 ||5 ||23 ||28 ||45 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 1986-1987 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||77 ||6 ||16 ||22 ||56 ||9 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 1987-1988 || Bears de Hershey ||LAH ||10 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||28 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Bears de Hershey ||LAH ||12 ||0 ||10 ||10 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Canadiens de Sherbrooke ||LAH ||63 ||10 ||33 ||43 ||48 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 1989-1990 || Canadiens de Montréal ||LNH ||36 ||2 ||10 ||12 ||14 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1989-1990 || Canadiens de Sherbrooke ||LAH ||28 ||8 ||19 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Canadiens de Montréal ||LNH ||51 ||3 ||16 ||19 ||31 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 1991-1992 || Canadiens de Montréal ||LNH ||79 ||4 ||14 ||18 ||36 ||11 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
| 1992-1993 || Canadiens de Montréal ||LNH ||66 ||8 ||10 ||18 ||57 ||20 ||1 ||3 ||4 ||22
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Montréal ||LNH ||68 ||2 ||12 ||14 ||73 ||7 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
| 1994-1995 || Canadiens de Montréal ||LNH ||45 ||3 ||5 ||8 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Canadiens de Montréal ||LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||37 ||1 ||3 ||4 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || IceCats de Worcester ||LAH ||9 ||1 ||10 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||13 ||3 ||3 ||6 ||23 ||17 ||1 ||9 ||10 ||36
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||53 ||3 ||14 ||17 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||13 ||2 ||9 ||11 ||22 ||11 ||2 ||7 ||9 ||16
|-
| 1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||53 ||2 ||15 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Islanders de New York ||LNH ||18 ||0 ||6 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Predators de Nashville ||LNH ||35 ||2 ||2 ||4 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||35 ||0 ||7 ||7 ||32 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||53 ||1 ||6 ||7 ||22 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2000-2001 || Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||44 ||8 ||9 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Wild du Minnesota ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || HC Bienne || LNB || 7 || 5 || 2 || 7 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 899 || 53 || 197 || 250 || 687 || 99 || 5 || 26 || 31 || 100

Au niveau international 

|-
| 1984 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| place
|-
| 1984 || align=left|Jeux olympiques || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| place

Carrière d'entraîneur 
2002-2002 : Hockey Club Bienne (LNB) (2 matches)
2005-2006 : RoadRunners de Phoenix (ECHL) (assistant-entraîneur) 
2007-2010 : Wolf Pack de Hartford (LAH) (assistant-entraîneur) 
2010-2012 : Whale du Connecticut (LAH) (assistant-entraîneur)
2012-2018 : Canadiens de Montréal (LNH) (assistant-entraîneur)
2019-2021 : Mooseheads de Halifax (LHJMQ) (Entraîneur-chef)

Trophées et honneurs personnels 
1982-1983 :
remporte le trophée Émile-Bouchard du meilleur défenseur de la LHJMQ.
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHJMQ.
1992-1993 : champion de la coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal.

Références 

Naissance en octobre 1965
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Voisins de Laval
Joueur des Chevaliers de Longueuil
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du HC Bienne
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984